Hostomice bezeichnet

Hostomice pod Brdy (Hostomitz), Stadt im Okres Beroun, Tschechien
Hostomice nad Bílinou (Hostomitz), Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien